Barceloneta puede referirse a:

Barceloneta, municipio de Puerto Rico.
Barceloneta, barrio del municipio de Barceloneta, (Puerto Rico).
La Barceloneta, barrio de la ciudad de Barcelona, (España).
La Barceloneta, localidad del municipio de La Vansa Fornols, (España).
Playa de la Barceloneta, playa de Barcelona (España)